Saavedra — comuna chilena da Região da Araucanía
 Saavedra (partido) — município da província de Buenos Aires
 Saavedra (Buenos Aires) — bairro
 Cornelio Saavedra (província) — na Bolívia

Desambiguações de topônimos